2 de julho — data do calendário gregoriano

Brasil 
 Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 — competição de futebol de base
 Estádio 2 de Julho — equipamento municipal de Guanambi
 Festa da Independência da Bahia — também referida como Desfile do Dois de Julho
 Hino da Bahia — hino estadual também referido como Hino ao Dois de Julho

Salvador 
 Aeroporto Internacional de Salvador — também conhecido como Aeroporto Dois de Julho
 Complexo Viário Dois de Julho — localizado próximo ao aeroporto
 Largo do Campo Grande — praça oficialmente denominada Praça 2 de Julho
 Largo Dois de Julho — praça 
 Transportes Dois de Julho — empresa de ônibus

Desambiguações de datas